Lagan Valley steht für:

 Lagan Valley, ein Tal in Nordirland, siehe Lagan (Belfast Lough)
 Lagan Valley (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Lagan Valley (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Lagan Valley (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus